Тукаевский район — название двух разных районов в Татарстане:

 Тукаевский район (бывший Челнинский район) — район в Татарстане, современное название с 1976 года.
 Тукаевский район (ныне Атнинский район) — район в Татарстане, носивший это название в 1930—1938 годах.
 Тукаевский район (бывший Кзыл-Юлский район) — бывший район в Татарской АССР, носивший это название в 1956—1963 годах.